Avenida del Cardenal Herrera Oria - straat in Madrid
 Herrera Oria (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat